

Cucina
 Toma – tipo di formaggio
 Toma del Mottarone
 Toma di Balme

Geografia
 Toma – capoluogo della provincia di Nayala (Burkina Faso)
 Tōma – cittadina giapponese della prefettura di Hokkaidō

Personaggi fittizi
 Toma – personaggio de I Cavalieri dello zodiaco
 Toma – personaggio di Dragon Ball
 Toma – personaggio di Sousei no Aquarion

Persone
 Bastien Toma (1999) – calciatore svizzero
 Donato Toma (1957) –  politico e accademico italiano
 Dorin Toma (1977) – ex calciatore e allenatore di calcio romeno
 Gabriela Toma (1974) – cestista rumena
 Gino Lo Russo-Toma (1928-2000) – tenore italiano
 Gioacchino Toma (1836-1891) – pittore e patriota italiano
 Giuseppe Toma (1935) – pittore e scultore italiano
 Loredana Toma (1995) – sollevatrice rumena
 Mario Toma (1947) – politico italiano
 Matías Toma (1995) – calciatore uruguaiano
 Michele Toma (1938) – ex lottatore italiano
 Piero Antonio Toma (1935) – giornalista, scrittore e editore italiano
 Salvatore Toma (1951-1987) – poeta italiano
 Sanda Toma (1956) – canottiera rumena
 Sanda Toma (1970) – canoista rumena
 Sergiu Toma (1987) – judoka moldavo naturalizzato emiratino
 Valer Toma, propr. Valeriu Toma (1957) – ex canottiere romeno
 Veresa Toma (1981) – ex calciatore figiano
 Viliame Toma (1979) – ex calciatore figiano
 Yumi Tōma (1966) – cantante e doppiatrice giapponese

Altro
 Toma – forma in diverse lingue del nome proprio di persona Tommaso
 Toma Mons – struttura geologica della superficie di Venere
 Toma – singolo di Pitbull del 2004, dall'album M.I.A.M.I.
 Toma – serie televisiva statunitense